|-
| 171701 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171702 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171703 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171704 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171705 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171706 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171707 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171708 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171709 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171710 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171711 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171712 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171713 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171714 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171715 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171716 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171717 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171718 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171719 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171720 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171721 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171722 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171723 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171724 - || 2000 WG || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171725 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171726 - ||  || 21 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 171727 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171728 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171729 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171730 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171731 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171732 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171733 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171734 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171735 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171736 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171737 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171738 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171739 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171740 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171741 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171742 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171743 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171744 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171745 - || 2000 XU || 1 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171746 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171747 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171748 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171749 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171750 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171751 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171752 - ||  || 29 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 171753 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171754 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171755 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171756 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171757 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171758 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171759 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171760 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171761 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171762 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171763 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171764 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171765 - ||  || 30 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 171766 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171767 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171768 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171769 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171770 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171771 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171772 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171773 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 171774 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171775 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171776 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171777 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171778 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171779 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171780 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171781 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171782 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171783 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171784 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171785 - ||  || 25 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 171786 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171787 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171788 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171789 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171790 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171791 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171792 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171793 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171794 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 171795 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171796 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171797 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171798 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171799 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171800 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-